Grouper ist:
 die englische Bezeichnung der Zackenbarsche
 ein früherer Name der Streaming-Media-Plattform Crackle
 Grouper (Musikerin) (Liz Harris, * 1980), US-amerikanische Electronica-Musikerin